Леметь — село в составе рабочего посёлка Ардатова в Ардатовском районе Нижегородской области.

География 
Село расположено на одноимённой реке — притоке Тёши, в 5 км на север от Ардатова, высота над уровнем моря 141 м. Ближайшие населённые пункты — Обход в 2 км на юго-запад, Ужовка в 2 км на северо-запад и Шпага в 2,3 км на северо-восток.

Население

История 
Время основания села пока не установлено, известно, что каменная церковь Троицы была построена в 1725 году. На 1859 год в селе проживало 550 жителей в 65 дворах. До 1861 года село принадлежало помещикам Соловцовым. После земской реформы Александра II 1860-х годов село относилось ко второму полицейскому стану Ардатовского уезда Нижегородской губернии. Перепись 1897 года зафиксировала в селе 843 жителей, исключительно православных.

Инфраструктура 
Основное предприятие села, бывший колхоз, ныне СПК «Леметь», действует сельхозпредприятие ООО «Леметь», есть средняя школа. В селе 5 улиц:
 Ул. Заречная
 Ул. Луговая
 Ул. Молодёжная
 Ул. Набережная
 Ул. Новая

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Населённые пункты Ардатовского района (Нижегородская область)